Killavaat bezeichnet:
 Killavaat (Berg, Sammisoq), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Killavaat (Berg, Sermersooq) (Savtakkerne), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Killavaat (Berg, Narsaq) (Redekammen), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Killavaat (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Killavaat (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland